Mroczny Jedi – w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen Jedi, który przeszedł na Ciemną Stronę Mocy lub uczy się jej od Sitha (na przykład Galen Marek od Vadera). Poddany jej wpływowi, posługuje się Mocą przeważnie dla osiągnięcia własnych korzyści, w tym najczęściej dla zdobywania coraz większej władzy i poszerzania swoich zdolności, nawet kosztem innych istot. Poddawanie się Ciemnej Stronie sprawia, że wielu Mrocznych Jedi balansuje na granicy szaleństwa, a czasem ją przekracza, choć najpotężniejsi potrafią opanować Ciemną Stronę

Niewiele było przypadków, kiedy to głęboko zaprzedany Ciemnej Stronie Jedi zdołał z niej powrócić (np. Ulic Qel-Droma, Revan, Darth Vader) - najczęściej dzięki pomocy innego, nieskażonego Rycerza. Dużo więcej było jednak sytuacji, w których Jedi pochłonięci przez Mrok zdecydowanie wybierali drogę zła. Ci pierwsi, w zależności od sytuacji, nierzadko wracali na łono Zakonu, ci drudzy zazwyczaj opuszczali obszary podlegające jurysdykcji Republiki, nierzadko stając się lokalnymi tyranami na planetach lub w systemach położonych na uboczu. Wielu z nich zginęło ostatecznie z rąk sił porządkowych, wojska lub Jedi, posłanych, aby zakończyć wyrządzanie przez nich zła. W zależności od sytuacji, wobec Jedi, którzy przekroczyli swój mandat, Zakon mógł też stosować rozmaite kary, na przykład zesłanie (patrz: Ważniejsze przypadki).

Specyficzną podgrupą Mrocznych Jedi są Sithowie.

Ważniejsze przypadki 
Przypadki przechodzenia osób korzystających z Mocy na Ciemną Stronę przydarzały się w ciągu całej historii Galaktyki. Znaczący jest tu jednak pierwszy opisany incydent, kiedy to większa grupa skuszonych przez Ciemną Stronę Jedi wystąpiła przeciw Zakonowi i podjęła próbę przejęcia kontroli nad Republiką Galaktyczną - Wielka Schizma. To właśnie ci Mroczni Jedi dali początek sekcie Sithów.

Kilkaset lat BBY Zakon Jedi wyznaczył upadłej Jedi Allyi jako karę zesłanie na planecie Dathomira. Dała ona początek grupie znanej jako Wiedźmy z Dathomiry - o ile sama Allya nawróciła się na Jasną Stronę i uczyła swoich następców postępowania moralnego, także wśród nich znalazły się jednak osoby, które przeszły na Ciemną Stronę.

W ostatnich latach istnienia Starej Republiki miała miejsce rebelia Mrocznych Jedi na Bpfassh. Siali oni spustoszenie w pobliskich sektorach aż do momentu pokonania ich przez siły Jedi. Ostatniego Mrocznego Jedi z Bpfassh pokonał na Dagobah rycerz Jedi Minch, a jako ślad po tym wydarzeniu pozostała tam jaskinia wypełniona energią Ciemnej Strony Mocy.

Po dojściu do władzy i stworzeniu Imperium Galaktycznego, za formowanie podległej sobie grupy Mrocznych Jedi zabrał się też Darth Sidious. Wcieleni głównie do szeregów Inkwizycji i szkoleni przez Lorda Vadera Mroczni Jedi służyli jako niekonwencjonalne narzędzie do wymuszania posłuchu zarówno wśród wrogów, jak i sił sprzymierzonych, oraz do innego typu działań niekonwencjonalnych.

Grupy zwolenników Ciemnej Strony pojawiały się także po upadku Imperium - w szczególności należy tu wymienić oddziały Mrocznego Jedi Desanna oraz założony przez Tavion kult Uczniów Ragnosa.

Wybrani przedstawiciele 
 Tremayne
 Adalric Cessius Brandl
 Desann
 Tavion
 Asajj Ventress
 Joruus C’Baoth
 Komari Vosa
 Xanatos
 Jerec
 Kyp Durron

Linki zewnętrzne 
 
 

Moc w świecie Gwiezdnych wojen